Никола́й Тимофе́евич Воробьёв:
 Воробьёв, Николай Тимофеевич (1921—2001) — танкист, Герой Советского Союза.
 Воробьёв, Николай Тимофеевич (1924—1945) — связист, Герой Советского Союза.